Metal God Essentials, Vol. 1 е компилационен албум на хевиметъл групата Halford. Съдържа стандартно CD с бонус DVD, като също така в диджипак в ограничени количества (5000 бройки) включва бонус ремикс CD с автограф на Роб Халфорд.

Състав

Halford (песни 1-6, 9-12, 14 и 15) 
 Роб Халфорд – вокали
 Патрик Лахмън – китари
 Майк Клашчак – китари
 Рой Зи – китари
 Рей Райндо – бас
 Майк Дейвис – бас (песни 11-12)
 Боби Ярзомбек – барабани

Fight (песни 7, 8 и 13) 
 Роб Халфорд – вокали
 Брайън Тилс – китари
 Ръс Периш – китари
 Джак „Джей Джей“ Браун – бас
 Скот Травис – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Халфорд
Музикални албуми от 2007 година
Компилации